Wiermann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Werner Wiermann (* 1958), deutscher General
 Heinrich Wiermann, Pseudonym von Hermann Robolsky (1822–1901), deutscher Pädagoge und Publizist